Die nordkaukasische Republik Dagestan (Russland) gliedert sich in 41 Rajons und 10 Stadtkreise.

Stadtkreise

Rajons 

Anmerkungen:

Quellen 
 Einwohnerzahlen 2009 (MS Excel; 536 kB) auf der Webseite des Föderalen Dienstes für staatliche Statistik Russlands (russisch)
 Republik Dagestan auf terrus.ru (russisch)

Dagestan
Dagestan